Dit is de wereldranglijst van september 2004 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 1 september 2004.

Mannen 09